Merlijn (mythologie), de tovenaar Merlijn uit de Arthurlegende
 Merlijn (De Rode Ridder), een personage uit de stripboeken rond de Rode Ridder
 Merlijn (strip), een stripreeks over de opleiding van de jonge tovenaar Merlijn
 Merlijn de Tovenaar, een tekenfilm uit 1963
 Merlijn (musical), een musicalproductie uit 2005
 Merlijn-trilogie, een trilogie geschreven door de Engelse schrijfster Mary Stewart
 TSVV Merlijn, een studentenvoetbalvereniging uit Tilburg
 Merlyn, een Nederlands literair tijdschrift
 Merlijn (opera), een onvoltooide opera van Willem Pijper uit 1941 op een libretto van Simon Vestdijk

Zie ook 
 Merlin (doorverwijspagina)